Klausenhof ist der Name von Orten:

 Klausenhof (Glottertal), Ortsteil von Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Klausenhof (Konradsreuth), Ortsteil von Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Klausenhof, bis 1938 Podlassen, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Podlazy, in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Klausenhof bezeichnet:
 das Freilichtmuseum Klausenhof in Herrischried, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 den Klausenbauernhof in Wolfach im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 die Akademie Klausenhof in Hamminkeln-Dingden